Семён Миха́йлович Алексе́ев:
 Алексеев, Семён Михайлович (1909—1993) — советский авиаконструктор, Герой Социалистического Труда.
 Алексеев, Семён Михайлович (1911—1987) — гвардии сержант, полный кавалер ордена Славы.